Пётр Черняев:
 Черняев, Пётр Андреевич (1924—2010) — Герой Советского Союза.
 Черняев, Пётр Аркадьевич (род. 1953) — российский киновед, кинокритик, актёр, режиссёр, сценарист, продюсер, теле- и радиоведущий, журналист.